

Ouvrage de Référence 
 Un dictionnaire est un ouvrage de référence énumérant des mots en respectant le plus souvent l'ordre alphabétique.
 
 dictionnaire de l'Académie Française
 dictionnaire amoureux
 dictionnaire bilingue
 dictionnaire encyclopédique
 dictionnaire étymologique
 dictionnaire numérique
 dictionnaire de la langue française (Littré)
 Dictionnaires Le Robert
 dictionnaire électronique
 dictionnaire de sinogrammes
 dictionnaire thématique

voir aussi termes voisins :

 abrégé
 anthologie
 catéchisme
 compendium
 digest
 Encyclopédie
 florilège
 Glossaire
 index i
 lexique
 liste
 précis
 tableau
 Thésaurus (dictionnaire)
 Thésaurus lexicographique
 Trésor
 usuel
 Vade-mecum
 vocabulaire

En informatique 
 un dictionnaire est un nom pour un tableau associatif, 
 tandis qu'un dictionnaire des données est une collection de métadonnées.
 un thésaurus documentaire est un vocabulaire contrôlé pour l'organisation des données, distinct du thésaurus lexicographique.

Il est aussi associé une méthode de cryptanalyse, l'Attaque par dictionnaire